Jessore, district du Bangladesh,
Jessore Sadar, upazila du district,
Jessore, chef-lieu du district.